În mai multe țări, Ministerul Sănătății este o ramură guvernamentală ce supervizează asistența medicală și alte activități conexe. Pentru ministerele din fiecare țară, vezi:

 Ministerul Sănătății (România)
 Ministerul Sănătății (Republica Moldova)